Надежин — фамилия; имеет женскую форму Надежина.
 Надежин, Александр Петрович (1857—1931) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ Вологодский и Кадниковский.
 Надежин, Василий Федотович (в монашестве Варлаам; 1774—1846) — игумен Чикойского Иоанно-Предтеченского монастыря, святой Русской церкви.